Vierville puede referirse a: 

 Vierville, comuna francesa en Eure y Loir; o
 Vierville, comuna francesa en Mancha.